Archelaüs (filosoof), leerling van Anaxagoras, 5e eeuw v.Chr.;
 Archelaüs I, 413–399 v.Chr.;
 Archelaüs (generaal), vocht in de Eerste en Derde Mithridatische oorlog (1e eeuw v.Chr.);
 Archelaus (alchemist), zevende-eeuwse alchemist, geneeskundige en filosoof;
 Archelaüs van Cappadocië, 36 v.Chr.-17 n.Chr.;
 Herodes Archelaüs, "ethnarch" van Judea en Samaria (4 v.Chr.–6 n.Chr.);
 Archelaüs van Sparta, een Spartaans koning (8e eeuw v.Chr)
 Archelaüs (hogepriester van Comana)
 Archelaüs (vader van Archelaüs van Cappadocië)